Соколо́вский () — русская, украинская, белорусская, польская, еврейская фамилия и топоним:

Известные носители

А 
 
 
 Соколовский, Анатолий Александрович (настоящая фамилия Синицын; 1934—2011) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России.
 Соколовский, Андрей Андреевич (1993—2022) — российский военнослужащий, Герой Российской Федерации.
 Соколовский, Андрей Владимирович (род. 1978) — украинский легкоатлет, прыгун в высоту.
 Соколовский, Антон Ильич (1876—после 1906) — член I-й Государственной думы от Могилевской губернии, крестьянин.
 Соколовский, Арсений Болеславович (в монашестве Арсений; 1879—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Оренбургский.
 Соколовский, Арон Львович (1884 — ?) — советский экономист, работник ВСНХ, репрессированный по делу «Союзного бюро меньшевиков».

Б 
 Соколовский, Борис Ильич (род. 1953) — советский и российский баскетболист, тренер.

В 
 Соколовский, Вадим Васильевич (1912—1978) — советский учёный в области механики.
 Соколовский, Валентин Иванович (род. 1947) — украинский кинорежиссёр, сценарист, писатель, драматург.
 
 
 Соколовский, Виталий Иванович (1948—2021) — советский и российский театральный актёр.
 Соколовский, Влад (настоящее имя — Всеволод Андреевич Соколовский; род. 1991) — российский певец, автор-исполнитель, танцор, телеведущий.
 
 
 Соколовский, Вячеслав Михайлович (1973—2003) — советский, российский хоккеист.

Г 
 Соколовский, Георгий Викторович (1904—1980) — деятель охраны правопорядка, начальник Главного управления внутренних дел Москвы, комиссар милиции 2-го ранга.

Д 
 Соколовский, Даниил Львович (1896—1986) — советский гидрограф, профессор.
 Соколовский, Денис Михайлович (род. 1979) — украинский футболист, полузащитник.

Е 
 Соколовский, Евгений Владимирович (род. 1978) — украинский мото- и автогонщик, бизнесмен.

И 
 
 Соколовский, Игнатий Иванович (1781?—не ранее 1827) — статский советник, и. о. томского губернатора в должности председателя Томского Губернского правления.
 Соколовский, Игорь Владимирович (1955—2009) — украинский футболист и тренер.
 Соколовский, Иосиф Карлович (1763—после 1836) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.

Л 
 Соколовский, Лука Александрович (1808—1883) — русский горный инженер, генерал.

М

Н 
 Соколовский, Нестор Фёдорович (1902—1950) — белорусский композитор; автор музыки Государственного гимна Белорусской ССР.
 Соколовский, Никита Александрович (род. 2002) — белорусский футболист.

О

П

C 
 Соколовский, Семён Григорьевич (1921—1995) — советский актёр.
 Соколовский, Сергей Германович (род. 1972) — российский писатель.
Соколовский, Сергей Владимирович (род. 1954) - президент Федерации Каратэ России (2012-2016)

Ф 
 Соколовский, Феодосий Семёнович (в монашестве Иоанникий; 1889—1938) — деятель григорианского и лубенского расколов, епископ Русской православной церкви.

Ю

Я 
 Соколовский, Ян (?—?) — участник казацко-крестьянского восстания на Украине и в Белоруссии, казацкий полковник.
 Соколовский Ян (1901—1982) — польский зоолог и художник-анималист.

Двойные фамилии 
 Орлов-Соколовский, Александр Александрович (1855—1892) — русский дирижёр, композитор, музыкально-общественный деятель.
 Соколовский-Автономов, Василий Григорьевич (архиепископ Владимир; 1852—1931) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Екатеринославский.



Топоним 
 Соколовский — посёлок в Комаричском районе Брянской области.
 Соколовский — хутор в Нехаевском районе Волгоградской области.
 Соколовский — хутор в Бобровском районе Воронежской области.
 Соколовский — посёлок в Новохоперском районе Воронежской области.
 Соколовский — посёлок в Шарьинском районе Костромской области.
 Соколовский — посёлок в Щёлковском районе Московской области.
 Соколовский — посёлок в Ирбитском районе Свердловской области.
 Соколовский — хутор в Богородицком районе Тульской области.

См. также

Примечания